Гара́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Суайо. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16146.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 110 км южнее Пуатье, в 9 км к востоку от Ангулема.

История 
До Великой французской революции на территории коммуны было два прихода — Гара и Ладу. Восточную часть Ладу именовали Сент-Катерин, по названию церкви, которая действовала до 1667 года. Сент-Катерин сильно пострадала во время религиозных войн. Была также часовня Сен-Рош.

На юго-востоке коммуны в деревне Грёз существовал небольшой бенедиктинский мужской монастырь.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1787 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Экономика 
В 2007 году среди 1167 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 827 были экономически активными, 340 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 827 активных работали 781 человек (417 мужчин и 364 женщины), безработных было 46 (14 мужчин и 32 женщины). Среди 340 неактивных 111 человек были учениками или студентами, 152 — пенсионерами, 77 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Св. Петра в оковах (XII век). Исторический памятник с 1926 года
  (XIV век). Исторический памятник с 1970 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта